Gene costitutivo
 titolo originale del film Una donna tutta particolare